Alsophila - genere di felce arborea
 Alsophila - genere di falena